Са́харный заво́д:

 Сахарный завод — завод по производству сахара.

Населённые пункты

Молдавия 
 Сахарный Завод — село в Фалештском районе, Молдавия.

Россия 
 Сахарный Завод — посёлок в Бичурском районе Бурятии, Россия.
 Сахарный Завод — посёлок городского типа в Панинском районе Воронежской области, Россия.
 Сахарный Завод — посёлок в составе города Кирсанов Тамбовской области, Россия.
 Сахарный Завод — посёлок в Заинском районе Татарстана, Россия
 Сахарный завод - село Успенское в Краснодарском крае, Россия

Железнодорожный пункт 
 Сахарный завод — остановочный пункт в городе Жабинка Брестской области Белоруссии.

См. также 
 Сахзавод — посёлок в Бековском районе Пензенской области России.
 Сахарный